ИКР — многозначная аббревиатура:, может относиться к следующим терминам:
 ИКР — информационная карта результата интеллектуальной деятельности
 ИКР-2 — идентификационный комплект рисунков
 ИКР — Институт криогенных ресурсов
 ИКР — Исламский комитет России
 ИКР — Исламская корпорация по развитию частного сектора
 ИКР — импортное карантинное разрешение
 ИКР — идеальный конечный результат